Михаи́л Фисе́нко:
 Фисенко, Михаил Александрович (род. 1990) — российский хоккеист.
 Фисенко, Михаил Макарович (1935—2012) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.